RTF je zkratka s více významy: 

 Radiodiffusion-Télévision Française – francouzská veřejnoprávní instituce plošného vysílání v letech 1949–1964,
 Return to Forever – americká jazzová skupina,
 Rich Text Format – formát souboru pro uložení textu,
 Ruská tenisová federace – řídící tenisová organizace Ruska.

Externí odkazy